Арктический кубок по кёрлингу 2017 () — турнир по кёрлингу, входящий в календарь турниров серии «Тур чемпионов по кёрлингу» (). Турнир проводился с 18 по 22 мая 2017 на ледовой арене «Таймыр», самой северной в мире, в городе Дудинка (Красноярский край, Россия) с участием восьми женских команд из числа ведущих женских кёрлинг-команд мира. Это был первый и на настоящий момент единственный международный турнир по кёрлингу с участием команд такого высокого уровня, проводимый за Северным полярным кругом, т.е. самый северный в мире международный турнир по кёрлингу.

Организаторы турнира — ассоциация «Новая Лига» и Федерация кёрлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и ГМК «Норильский Никель».

Победители турнира получили уникальные награды — кубки за призовые места, кубок чемпионов, который является будет переходящим трофеем, на котором гравируются имена всех победителей предыдущих лет. Денежный призовой фонд турнира составлял 100 тысяч долларов США.

Турнир по замыслу организаторов будет ежегодным.

Победителями турнира стала одна из трёх российских команд (скип Анна Сидорова), выигравшая в финале у команды, представлявшей Канаду (скип Дженнифер Джонс). Третье место заняла вторая из трёх российских команд (скип Виктория Моисеева), обыгравшая в матче за бронзу команду, представлявшую Швейцарию (скип Алина Пец).

Формат турнира 
Команды разбиваются на 2 группы по 4 команды в каждой и играют внутри групп по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят во второй этап — плей-офф, где сначала играют в полуфиналах; затем победители полуфиналов встречаются в финале за 1-е место, а проигравшие — в матче за 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC-7.

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; команды перечислены в порядке, представленном на официальном сайте турнира)

Групповой этап 

Группа А

Группа B

 команды, выходящие в плей-офф

Сессия 1. 19 мая, 12:00

Сессия 2. 19 мая, 15:30

Сессия 3. 19 мая, 19:00

Сессия 4. 20 мая, 11:00

Сессия 5. 20 мая, 15:00

Сессия 6. 20 мая, 18:30

Плей-офф 
{{Турнир4
|||5||2
|||6||1
|||5||3
|||5||4
}}Полуфиналы. 21 мая, 9:00Матч за 3-е место. 21 мая, 13:00Финал.' 21 мая, 13:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Curling Champions Tour
 2017 CCT Arctic Cup - сайт World Curling Tour 
 2017 CCT Arctic Cup - сайт CurlingZone
 Jones & Co. headed to Siberia for... fun? - Winnipeg Free Press (May 11, 2017)
 Победа на российской земле над чемпионкой ОИ-2014 приятна вдвойне – Сидорова | Другие виды спорта | Р-Спорт
 «Джонс: «CCT Arctic Cup» - это один из лучших турниров, которые есть на данный момент в кёрлинге», новость размещена на сайте www.curling.ru 21.05.2017 — Новости  — Федерация кёрлинга России
 «Моисеева: турнир в Дудинке организован на самом высоком уровне», новость размещена на сайте www.curling.ru 21.05.2017 — Новости  — Федерация кёрлинга России
 «Загфридссон: я рада, что мы закрываем сезон таким турниром, потому что это действительно новая страница в мировом кёрлинге», новость размещена на сайте www.curling.ru 19.05.2017 — Новости  — Федерация кёрлинга России

Спорт в России в 2017 году
Международные соревнования по кёрлингу в России
Дудинка
Спортивные соревнования в Красноярском крае